

Борика () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Мадан.
 Борика () — село в Софійській області. Входить до складу общини Іхтіман.